Une sentinelle est un soldat (qui fait le guet pour la garde d’un camp, d’une place, d’un palais, etc). Ce nom a été repris pour désigner les éléments suivants :

 Sentinelle, oiseau de l'ordre des passériformes.
 Sentinelle, famille de satellites d'observation de la Terre.
 Sentinelle, robot dans l'univers des comics Marvel.
 Sentinelle, projet de défense de la biodiversité alimentaire promue par Slow Food.
 Sentinelle, une nouvelle de science-fiction de Fredric Brown.
 Espèce-sentinelle dans le domaine de l'éco-épidémiologie et de la biosurveillance
 Opération Sentinelle, une opération de défense française.
 Sentinelle (football), fonction particulière dévolue à un joueur d'une équipe de football.
 Cellules sentinelles, cellules dendritiques, mastocytes et macrophages.
 Sentinelle, chalutier de la Marine française lancé en - comme patrouilleur sous le nom de Perruche et transformé en  en bâtiment hydrographe. 
 Sentinelle, film de  de Julien Leclercq avec Olga Kurylenko produit et distribué par Netflix.

Voir aussi 
 
 
 

 Les Sentinelles de l'air, série télévisée d'animation britannique.
 Réseau Sentinelles, réseau français de surveillance en médecine générale mis en place par l'Inserm.
 Sentinelles, peuple andamanais habitant l'île de North Sentinel.
 Sentinelles de Montmagny, équipe de hockey sur glace de la ville québécoise de Montmagny.
 Valeur sentinelle, concept informatique.
 Sentinelle, bande dessinée américaine.
 Les Sentinelles, bande dessinée française.
 Le Sentinelle, rappeur français.
 Une sentinelle ou servante : une veilleuse sur la scène d'un théâtre inoccupé.
 Les Sentinelles de la lumière, série télévisée russe.
Association Sentinelle, association d’intérêt général loi de 1901. Prévenir et gérer les conséquences d’abus sur majeurs ou d’emprise mentale survenus dans un cadre communautaire au sein l’Église catholique (abus sexuels, de faiblesse ou psycho-spirituels).